Sepia (fotografie), een kleureffect dat in de fotografie gebruikt wordt 
 Sepia (kleur), een kleur
 Sepia's of zeekatten (inktvissen), een orde (Sepiida) van weekdieren
 Sepia (geslacht), een geslacht van de zeekatten
 SEPIA, een internationale beschrijvingsstandaard voor archieven
 Sepia (rapper), een Belgische rapper